Dit is een lijst van planetoïden 40601-40700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40601) - || 1999 RQ151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40602) - || 1999 RO152|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40603) - || 1999 RD154|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40604) - || 1999 RO154|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40605) - || 1999 RA155|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40606) - || 1999 RR157|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40607) - || 1999 RH158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40608) - || 1999 RS159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40609) - || 1999 RD160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40610) - || 1999 RF160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40611) - || 1999 RS160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40612) - || 1999 RM162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40613) - || 1999 RR162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40614) - || 1999 RW162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40615) - || 1999 RD163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40616) - || 1999 RW163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40617) - || 1999 RZ163|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40618) - || 1999 RG164|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40619) - || 1999 RQ165|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40620) - || 1999 RH168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40621) - || 1999 RG169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40622) - || 1999 RY169|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40623) - || 1999 RO170|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40624) - || 1999 RJ171|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40625) - || 1999 RJ172|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40626) - || 1999 RP172|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40627) - || 1999 RJ173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40628) - || 1999 RV173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40629) - || 1999 RX173|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40630) - || 1999 RA174|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40631) - || 1999 RX174|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40632) - || 1999 RJ175|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40633) - || 1999 RR177|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40634) - || 1999 RH178|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40635) - || 1999 RV179|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40636) - || 1999 RW179|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40637) - || 1999 RP180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40638) - || 1999 RS180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40639) - || 1999 RW180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40640) - || 1999 RQ181|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40641) - || 1999 RV181|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40642) - || 1999 RW181|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40643) - || 1999 RG182|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40644) - || 1999 RH183|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40645) - || 1999 RS183|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40646) - || 1999 RV184|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40647) - || 1999 RD185|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40648) - || 1999 RO185|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40649) - || 1999 RY186|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40650) - || 1999 RS187|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40651) - || 1999 RJ189|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40652) - || 1999 RP189|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40653) - || 1999 RS190|| 10 september 1999 || LINEAR
|-
| (40654) - || 1999 RH191|| 11 september 1999 || LINEAR
|-
| (40655) - || 1999 RM191|| 15 september 1999 || Spacewatch
|-
| (40656) - || 1999 RY191|| 11 september 1999 || LINEAR
|-
| (40657) - || 1999 RE192|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (40658) - || 1999 RD193|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (40659) - || 1999 RK193|| 13 september 1999 || LINEAR
|-
| (40660) - || 1999 RH194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40661) - || 1999 RS194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40662) - || 1999 RD195|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40663) - || 1999 RR195|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40664) - || 1999 RF196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40665) - || 1999 RE197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40666) - || 1999 RS197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40667) - || 1999 RB200|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40668) - || 1999 RX200|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40669) - || 1999 RN201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40670) - || 1999 RW201|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40671) - || 1999 RE202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40672) - || 1999 RJ202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40673) - || 1999 RL203|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40674) - || 1999 RX203|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40675) - || 1999 RU205|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40676) - || 1999 RN206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40677) - || 1999 RP206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40678) - || 1999 RY206|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40679) - || 1999 RO207|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40680) - || 1999 RY209|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40681) - || 1999 RL211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40682) - || 1999 RM211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (40683) - || 1999 RB213|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (40684) - || 1999 RE214|| 8 september 1999 || T. Pauwels
|-
| (40685) - || 1999 RL217|| 3 september 1999 || LONEOS
|-
| (40686) - || 1999 RD220|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (40687) - || 1999 RS220|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (40688) - || 1999 RL223|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (40689) - || 1999 RG224|| 7 september 1999 || LONEOS
|-
| (40690) - || 1999 RV225|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (40691) - || 1999 RH227|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (40692) - || 1999 RE228|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40693) - || 1999 RX229|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40694) - || 1999 RY230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40695) - || 1999 RA231|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40696) - || 1999 RU231|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (40697) - || 1999 RZ231|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (40698) - || 1999 RT232|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40699) - || 1999 RB235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (40700) - || 1999 RF235|| 8 september 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten